Kowrowo () ist ein russischer Ortsname:
 Kowrowo (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Kowrowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Nautzau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Koworowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Kowrowo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod